Viviers o Vivièrs (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Viviers (Mosel·la), municipi francès al departament del Mosel·la (regió del Gran Est)
 Viviers (Yonne), municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Viviers-du-Lac, municipi francès al departament de la Savoia (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Viviers-le-Gras, municipi francès al departament dels Vosges (regió del Gran Est)
 Viviers-lès-Lavaur, municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Viviers-lès-Montagnes, municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Viviers-lès-Offroicourt, municipi francès al departament dels Vosges (regió del Gran Est)
 Viviers-sur-Artaut, municipi francès al departament de l'Aube (regió del Gran Est)
 Viviers-sur-Chiers, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est)
 Chapelle-Viviers, municipi francès al departament de la Viena (regió de la Nova Aquitània)
 Torcé-Viviers-en-Charnie, municipi francès al departament de Mayenne 
 Bisbat de Viviers, jurisdicció religiosa de França, fundada inicialment al segle IV a Alba (moderna Alba-la-Romaine)
 Comtat del Vivarès o de Viviers, jurisdicció feudal que es va formar en temps de Carlemany amb centre a l'antiga població de Viviers llavors seu episcopal